Saguenay peut faire référence à :

Lieux 

 Saguenay, ville canadienne située dans la province de Québec ;
Saguenay, sous-région du Saguenay–Lac-Saint-Jean correspondant au territoire entourant la rivière Saguenay ;
 Le Fjord-du-Saguenay, municipalité régionale de comté du Québec ;
 Petit-Saguenay, municipalité canadienne du Québec ;
 Le comté de Saguenay ;
 Le royaume légendaire de Saguenay ;

Circonscriptions électorales 
 Saguenay, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1830 à 1838.
 Saguenay, ancien nom de la circonscription électorale provinciale québécoise de René-Lévesque ;
 Saguenay, ancienne circonscription électorale fédérale du Québec ;
 Saguenay, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada ;
 Charlevoix-Saguenay, ancienne circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Charlevoix—Saguenay, ancienne circonscription électorale fédérale du Québec ;
 Chicoutimi-Saguenay, ancienne circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Chicoutimi—Saguenay, ancienne circonscription électorale fédérale du Québec.

Hydrographie 
 La rivière Saguenay, rivière canadienne ;
 Le fjord du Saguenay qui reçoit les eaux de la rivière Saguenay et débouche dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent au Canada ;
La rivière Petit Saguenay, affluent du Saguenay ;

Parcs et ZEC 
 Le parc national du Saguenay, parc provincial du Québec ;
 Parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, aire marine protégée du Canada ;
 Zec Buteux–Bas-Saguenay, zone d'exploitation contrôlée du Québec ;
 Zec de la Rivière-Petit-Saguenay, zone d'exploitation contrôlée du Québec ;
 Zec de la Rivière-Saint-Jean-du-Saguenay, zone d'exploitation contrôlée du Québec ;

Autres usages 
 le déluge du Saguenay, inondations survenues en 1996 ;
 le Marquis de Saguenay, équipe de hockey sur glace ;
 le Fjord du Saguenay, équipe de hockey sur glace ;
 Air Saguenay, compagnie aérienne régionale ;
 la boisson .